Airapetjan ist der Familienname folgender Personen:

 Dawid Walerjewitsch Airapetjan (* 1983), russischer Boxer
 Denis Eduardowitsch Airapetjan (* 1997), russischer Shorttracker
 Stefan Airapetjan (* 1997), estnischer Sänger